

Persone
 Gian Battista Speri o Giovanni Battista Speri (1787-1844) – restauratore e pittore italiano
 Omero Speri (1924-1995) – chimico e insegnante italiano
 Tito Speri (1825-1853) – patriota italiano, uno dei "Martiri di Belfiore"

Altro
 Tito Speri – sommergibile della Regia Marina